De NBB beker 2011/12 was de 44e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. De finale werd gespeeld op 1 april 2012 door Zorg en Zekerheid Leiden en Matrixx Magixx in het Topsportcentrum Almere. Uiteindelijk won Zorg en Zekerheid Leiden haar 2e beker.

Tabel
De tabel bevat wedstrijden vanaf de vierde ronde, in deze ronde stroomden de eredivisie teams in. In de kwartfinale speelden de teams twee wedstrijden, één thuis en één uit.

Finale

Externe links 
  Officiële website Nederlandse basketbal bond

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2011
Basketbal in 2012